Волейбольные турниры на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве проходили с 20 июля по 1 августа на Малой спортивной арене (МСА) и в универсальном спортивном зале «Дружба» Центрального стадиона имени В. И. Ленина (ныне «Лужники»). Как и на Играх-1968 в Мехико, соревнования завершились двойной победой сборной СССР: олимпийскими чемпионами стали мужская команда Вячеслава Платонова и женская, возглавляемая Николаем Карполем.

Команды-участницы

Мужчины 
 СССР — страна-организатор;
 Польша — олимпийский чемпион 1976 года;
 Италия — по итогам чемпионата мира 1978 года (2-е место);
 Югославия, Куба, Бразилия — по итогам континентальных чемпионатов 1979 года;
 Болгария, Румыния — по итогам олимпийской квалификации;
 Чехословакия — по итогам олимпийской квалификации (вместо отказавшегося от участия в Олимпиаде-1980 Китая);
 Ливия — по итогам чемпионата Африки 1979 года (вместо отказавшегося от участия в Олимпиаде-1980 Туниса).

Женщины 
 СССР — страна-организатор;
 Куба — чемпион мира 1978 года;
 ГДР, Перу — по итогам континентальных чемпионатов 1979 года;
 Румыния — по итогам олимпийской квалификации;
 Болгария, Бразилия, Венгрия — по итогам олимпийской квалификации (вместо отказавшихся от участия в Олимпиаде-1980 Японии, Китая и США).

Квалификация

Медалисты

Мужчины

Группа А 
 1-й тур. 20 июля
 «Дружба». Куба — Италия — 3:0 (15:7, 15:8, 15:6).
 МСА. СССР — Чехословакия — 3:1 (15:13, 15:10, 13:15, 15:7).
 2-й тур. 22 июля
 «Дружба». Италия — Чехословакия — 3:2 (8:15, 15:5, 10:15, 15:8, 15:7).
 МСА. Болгария — Куба — 3:1 (15:7, 15:8, 6:15, 15:8).
 3-й тур. 24 июля
 «Дружба». Болгария — Чехословакия — 3:0 (15:12, 15:5, 15:7).
 МСА. СССР — Италия — 3:0 (15:2, 15:7, 15:10).
 4-й тур. 26 июля
 МСА. Чехословакия — Куба — 3:2 (15:11, 13:15, 2:15, 16:14, 15:9).
 МСА. СССР — Болгария — 3:0 (15:6, 15:8, 15:10).
 5-й тур. 28 июля
 МСА. Болгария — Италия — 3:1 (15:9, 15:9, 6:15, 15:9).
 МСА. СССР — Куба — 3:0 (15:10, 15:13, 15:11).

Группа В 
 1-й тур. 20 июля
 «Дружба». Румыния — Ливия — 3:0 (15:3, 15:1, 15:1).
 МСА. Польша — Югославия — 3:1 (15:11, 11:15, 15:3, 15:7).
 2-й тур. 22 июля
 «Дружба». Югославия — Бразилия — 3:2 (8:15, 15:12, 10:15, 15:4, 15:12).
 МСА. Польша — Румыния — 3:1 (9:15, 15:12, 15:13, 15:13).
 3-й тур. 24 июля
 «Дружба». Польша — Ливия — 3:0 (15:1, 15:3, 15:1).
 МСА. Румыния — Бразилия — 3:1 (13:15, 15:4, 15:12, 15:3).
 4-й тур. 26 июля
 «Дружба». Бразилия — Ливия — 3:0 (15:1, 15:2, 15:6).
 «Дружба». Румыния — Югославия — 3:1 (15:9, 14:16, 15:8, 15:12).
 5-й тур. 28 июля
 «Дружба». Бразилия — Польша — 3:2 (13:15, 18:20, 17:15, 15:11, 15:5).
 «Дружба». Югославия — Ливия — 3:0 (15:2, 15:1, 15:1).

Классификационный раунд 

 Матч за 9-е место. 30 июля. «Дружба»
Италия — Ливия — 3:0 (15:2, 15:1, 15:4).
 Полуфиналы за 5-8-е места. 30 июля. «Дружба»
Бразилия — Чехословакия — 3:0 (16:14, 15:11, 15:9).
Югославия — Куба — 3:2 (12:15, 5:15, 15:12, 16:14, 15:2).
 Матч за 7-е место. 31 июля. «Дружба»
Куба — Чехословакия — 3:1 (14:16, 15:7, 15:10, 15:6).
 Матч за 5-е место. 31 июля. «Дружба»
Бразилия — Югославия — 3:2 (14:16, 15:9, 8:15, 15:10, 15:8).

1/2 финала 
30 июля. МСА
 Болгария — Польша — 3:0 (15:13, 15:13, 15:7).
 СССР — Румыния — 3:0 (15:6, 15:10, 15:5).

Матч за 3-е место 
31 июля. МСА.
Румыния — Польша — 3:1 (15:10, 9:15, 15:13, 15:9).

Финал 
1 августа. МСА.
СССР — Болгария — 3:1 (15:7, 15:13, 14:16, 15:11).

Женщины

Группа А 
 1-й тур. 21 июля
 «Дружба». ГДР — Куба — 3:1 (15:11, 15:13, 10:15, 15:4).
 МСА. СССР — Перу — 3:1 (15:2, 7:15, 15:4, 15:9).
 2-й тур. 23 июля
 «Дружба». Куба — Перу — 3:0 (15:6, 15:5, 15:6).
 МСА. СССР — ГДР — 3:1 (15:5, 10:15, 16:14, 15:6).
 3-й тур. 25 июля
 «Дружба». ГДР — Перу — 3:2 (15:10, 15:17, 11:15, 15:10, 15:9).
 МСА. СССР — Куба — 3:0 (15:6, 15:13, 15:10).

Группа B 
 1-й тур. 21 июля
 «Дружба». Болгария — Румыния — 3:1 (15:9, 7:15, 15:5, 15:4).
 МСА. Венгрия — Бразилия — 3:2 (17:15, 9:15, 15:12, 6:15, 15:12).
 2-й тур. 23 июля
 «Дружба». Румыния — Венгрия — 3:2 (5:15, 15:3, 15:5, 10:15, 15:9).
 МСА. Болгария — Бразилия — 3:0 (15:7, 15:9, 15:12).
 3-й тур. 25 июля
 «Дружба». Румыния — Бразилия — 3:2 (10:15, 9:15, 15:6, 15:13, 15:6).
 МСА. Венгрия — Болгария — 3:1 (8:15, 15:9, 15:7, 15:10).

Классификационный раунд 
 Полуфиналы за 5-8-е места. 27 июля. «Дружба»
Перу — Румыния — 3:0 (15:12, 15:9, 15:11).
Куба — Бразилия — 3:0 (15:2, 15:5, 15:6).
 Матч за 7-е место. 29 июля. «Дружба»
Бразилия — Румыния — 3:0 (15:8, 15:12, 15:12).
 Матч за 5-е место. 29 июля. «Дружба»
Куба — Перу — 3:1 (15:9, 15:7, 12:15, 15:5).

1/2 финала 
27 июля. МСА
 ГДР — Болгария — 3:2 (15:10, 12:15, 15:9, 7:15, 15:6).
 СССР — Венгрия — 3:0 (15:11, 15:13, 15:2).

Матч за 3-е место 
29 июля. МСА.
Болгария — Венгрия — 3:2 (15:5, 13:15, 6:15, 15:4, 15:8).

Финал 
29 июля. МСА. Сборная ГДР вела 5-0 в четвёртой партии, но затем взяла только два очка.
  —  — 3:1 (15:12, 11:15, 15:13, 15:7).

Итоги

Положение команд

Мужчины

Женщины

Фильмы

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов (мужской олимпийский турнир 1980) 
 Архив волейбольных результатов (женский олимпийский турнир 1980) 
 Московская Олимпиада в цифрах и фактах. Справочник/Сост. Б. Н. Хавин. М.: Физкультура и спорт — 1982.

Соревнования на летних Олимпийских играх 1980
1980 год в волейболе
Волейбол в Москве
Международные соревнования по волейболу в СССР
Международные соревнования по волейболу в России